Sezon 1997 Formuły 1 – 48. sezon Mistrzostw Świata Formuły 1. Sezon ten rozpoczął się 9 marca w Melbourne, a zakończył 26 października 1997 roku w Jerez de la Frontera, po rozegraniu 17 wyścigów Grand Prix. Tytuł mistrza świata kierowców zdobył wówczas Kanadyjczyk Jacques Villeneuve, zaś mistrzem świata konstruktorów został zespół Williams.

Lista startowa

Zmiany przed sezonem

Zmiany wśród zespołów 
 Do mistrzostw dołączyły dwa nowe zespoły: Stewart Grand Prix i MasterCard Lola F1 Team.
 Alain Prost przejął zespół Ligier, zmieniając jego nazwę na Prost Grand Prix.
 Zespół Footwork powrócił do nazwy Arrows. Sponsorem tytularnym zespołu została firma Danka.
 Po 22 latach, marka Marlboro przestała być sponsorem tytularnym McLarena. Nowym sponsorem tytularnym brytyjskiej stajni została marka West. Marlboro zostało sponsorem tytularnym zespołu Ferrari.

Zmiany wśród kierowców 
 Broniący tytułu mistrza świata – Damon Hill przeniósł się z Williamsa do zespołu Arrows. Jego partnerem został Brazylijczyk Pedro Diniz.
 Heinz-Harald Frentzen zastąpił Damona Hilla w zespole Williams.
 Nicola Larini, który wcześniej wiązany był z posadą kierowcy testowego Ferrari, podpisał kontrakt z zespołem Sauber.
 Nowymi kierowcami zespołu Minardi zostali Ukyō Katayama (wcześniej Tyrrell) oraz Jarno Trulli, który rok wcześniej zdobył tytuł mistrza Niemieckiej Formuły 3.
 Zespół Prost (dawniej Ligier) postanowił zachować w swoim składzie Oliviera Panisa. Jego partnerem został Japończyk Shinji Nakano.
 Jordan postanowił całkowicie zmienić swój skład na sezon 1997. Zatrudnienie w irlandzkim zespole znaleźli Ralf Schumacher (brat Michaela, mistrz japońskiej Formuły Nippon oraz Giancarlo Fisichella (były tester Minardi).

Zmiany w trakcie sezonu

Zmiany wśród zespołów 
 Zespół MasterCard Lola F1 Team po wyścigu o Grand Prix Brazylii został rozwiązany.

Zmiany wśród kierowców 
 Po Grand Prix Monako, Nicola Larini opuścił Saubera, ze względu na nieporozumienia z Peterem Sauberem. Jego miejsce zajął Gianni Morbidelli.
 Ze względu na chorobę i śmierć ojca, Gerhard Berger nie mógł uczestniczyć w wyścigach w Kanadzie, Francji i Wielkiej Brytanii. Na te wyścigi zastąpił go Alexander Wurz.
 Podczas Grand Prix Kanady, Olivier Panis miał wypadek, po którym złamał obie nogi. Na siedem wyścigów zastąpił go Jarno Trulli, natomiast Francuz powróćił do kokpitu na Grand Prix Luksemburga.
 Między wyścigami w Kanadzie i Francji, Gianni Morbidelli miał wypadek podczas testów i złamał rękę. Na trzy wyścigi zastąpił go Norberto Fontana, który powrócił do kokpitu na Grand Prix Europy, kiedy Włoch podczas testów po Grand Prix Japonii miał kolejny wypadek.

Eliminacje

Zmiany w kalendarzu 
 Grand Prix Austrii powróciło do kalendarza po dziewięcioletniej nieobecności. Eliminacja odbyła się na przebudowanym torze A1-Ring.
 Wyścig na torze Nürburgring otrzymał nazwę Grand Prix Luksemburga, ponadto został przeniesiony z kwietnia na wrzesień.
 Pierwotnie ostatnią rundą sezonu miało być Grand Prix Portugalii na torze Autódromo do Estoril. Ze względu na brak prac modernizacyjnych na portugalskim torze, wyścig został odwołany. Miejsce rundy w Estoril zajął wyścig o Grand Prix Europy na torze Circuito Permanente de Jerez. Był to pierwszy wyścig Formuły 1 na tym torze od 1994.

Wyniki

Najlepsze wyniki w Grand Prix

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy 

1997 w Formule 1